The Moment You Realize You're Going To Fall – drugi album grupy Black Light Burns. Przewidywana data wydania – 14 sierpnia 2012 roku.

Lista utworów 
 How to Look Naked
 We Light Up
 I Want You To
 The Girl in Black
 The Colour Escapes
 Tiger by the Tail
 Your Head Will be Rotting on a Spike
 Torch From The Sky
 Because of You
 Splayed
 Scream Hallelujah
 Bakelite
 Burn the World
 Grinning Like a Slit
 The Moment You Realize You're Going to Fall

Źródło

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy industrial
Albumy muzyczne wydane w roku 2012